Graf Spee steht für:

Schiffe:
 SMS Graf Spee, Großer Kreuzer der Mackensen-Klasse (ab 1917)
 Admiral Graf Spee, Panzerschiff der Deutschland-Klasse (1934–1939)
 Graf Spee (F 215), Schulschiff-Fregatte der Bundesmarine (1959–1967)

Angehörige des Adelsgeschlechts:
 Maximilian von Spee (1861–1914), deutscher Marineoffizier, Namensgeber aller Schiffe
 siehe Spee (Adelsgeschlecht) #Namensträger für sonstige Namensträger

Film:
 Panzerschiff Graf Spee (1956)